Michail Borisovič Šein – militare russo
 Aleksej Semënovič Šein – militare russo

 Île-de-Sein – comune francese nel dipartimento del Finistère in Bretagna